

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Dołki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Dołki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Części miast
 Dołki – część miasta Piekary Śląskie
 Dołki – część miasta Trzebinia
 Dołki – część miasta Wodzisław Śląski
 Części wsi